Живиця — розчин твердих смоляних кислот.

Персоналії 

 Живиця Віталій Дмитрович (*1937) — радянський футболіст, захисник.
 Живиця Георгій Володимирович (1937—2015) — український військовик.